Ernst Cassirer (1874–1945)
 Paul Cassirer (1871–1926)